Seixo puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
Seixo (Marín), lugar y parroquia del concello de Marín.
Seixo de Abaixo, lugar de la parroquia de Santa María de Lurdes, concello de Curtis.
Seixo de Arriba, lugar de la parroquia de Santa María de Lurdes, concello de Curtis.
Seixo (Meis), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Nogueira, concello de Meis.
Seixo (Moeche), lugar de la parroquia de Abade, concello de Moeche.
Seixo (Oroso), lugar de la parroquia de Pasarelos, concello de Oroso.
Seixo (Piedrafita del Cebrero), lugar de la parroquia de Pacios, concello de Piedrafita del Cebrero.
Seixo (Sada), lugar de la parroquia de Carnoedo, concello de Sada.
Seixo (Vigo), lugar de la parroquia de Castrelos, concello de Vigo.
Penaseixo, lugar de la parroquia de Bravos, concello de Ourol.
Porto Seixo, lugar de la parroquia de As Negradas, concello de Guitiriz.

 Seixo (Arzúa), aldea española de la parroquia de Viñós, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

en Portugal 
 Seixo (Mira), freguesia portuguesa del municipio de Mira, distrito de Coímbra.
 Seixo Amarelo, antigua freguesia portuguesa del municipio y distrito de Guarda.
 Seixo da Beira, freguesia portuguesa del municipio de Oliveira do Hospital, distrito de Coímbra.
 Seixo de Ansiães, freguesia portuguesa del municipio de Carrazeda de Ansiães, distrito de Braganza.
 Seixo de Gatões, freguesia portuguesa del municipio de Montemor-o-Velho, distrito de Coímbra.
 Seixo de Manhoses, freguesia portuguesa del municipio de Vila Flor, distrito de Braganza.
 Seixo do Coa, antigua freguesia portuguesa del municipio de Sabugal, distrito de Guarda.
 Seixo do Côa e Vale Longo, freguesia portuguesa del municipio de Sabugal, distrito de Guarda.

Miscelánea 

 Seixo (monte), monte español situado en el municipio de Chandreja de Queija, provincia de Orense, Galicia.